Ботаническое общество Шотландии (BSS) — национальное научное общество ботаников Шотландии. Цели Общества — продвигать знания о растениях, водорослях и грибов. Деятельность Общества включает в себя лекции (в основном, проводимые в Эдинбурге, но также и в других шотландских городах), симпозиумы, полевые экскурсии, полевые проекты и ежегодную встречу, проводимую совместно с Ботаническим обществом Великобритании и Ирландии для обмена информацией между ботаниками, работающими в разных областях. Общество два раза в год публикует информационный бюллетень — BSS News и научный журнал «Экология и разнообразие растений» . Общество тесно связано с Королевским ботаническим садом Эдинбурга и шотландскими университетами.

История 
Общество основано 8 февраля 1836 года как Эдинбургское ботаническое общество. Его учредителями были профессор Эдвард Форбс, профессор Джон Хаттон Бальфур и доктор Ричард Парнелл.

В 1935 году Эдинбургское ботаническое общество объединилось с Шотландским криптогамным обществом, основанным в 1875 году, и включило его название в свое название. Его название снова изменилось в 1991 году на Ботаническое общество Шотландии, включающее в себя Криптогамное общество Шотландии. Ботаническое общество Шотландии является благотворительной организацией, зарегистрированной в Шотландии с 19 февраля 1918 года, и 15 апреля 2014 года стало Шотландской благотворительной объединённой организацией (SCIO) (№ SC016283).

Мероприятия 
BSS — единственное британское ботаническое общество, которое проявляет большой интерес к цветковым и нецветковым растениям (например, папоротникам, мхам и водорослям) и грибам. Этот широкий спектр интересов отражен в его программе ежемесячных лекций в зимние месяцы, проводимых в основном в Королевском ботаническом саду Эдинбурга. Летом и осенью проводятся полевые встречи для исследования растений по всей Шотландии. BSS также проводит курсы по специальным темам, таким как идентификация растений. Ежегодное собрание, Шотландская конференция ботаников, проводится каждую осень и проводится совместно с BSBI, BSS и Королевским ботаническим садом Эдинбурга. Время от времени проводятся симпозиумы и конференции, посвященные конкретным темам, таким как фенология растений.

Публикации 
Ботаническое общество Эдинбурга опубликовало свой первый журнал «Труды ботанического общества Эдинбурга» с 1844 по 1990 год. В 1991 году его заменили на «Ботанический журнал Шотландии», опубликованный издательством Edinburgh University Press, чтобы отразить изменение названия общества на «Ботаническое общество Шотландии» в том же году. В 2008 году, чтобы придать журналу международную привлекательность, Ботанический журнал Шотландии, в свою очередь, был заменен журналом «Экология и разнообразие растений», изданным Taylor & Francis. Экология и разнообразие растений был включен в Scopus в 2010 году, и в 2011 году он получил свой первый импакт-фактор 2.053.

Президенты 
Источник (1836—1937):

 Ботаническое общество Эдинбурга
1836-1839 : Prof.  (1st President)
1839-1840 : Robert Kaye Greville (1st term)
1840-1841 : David Falconar
1841-1842 : Prof. Robert Christison
1842-1843 : 
1843-1844 : Prof.  (2nd term)
1844-1845 :  (1st term)
1845-1846 : Prof. John Hutton Balfour (1st term), the driving force behind the establishment of the society
1846-1847 : Robert Kaye Greville (2nd term)
1847-1848 : Rev. Prof. John Fleming (1st term)
1848-1849 : Prof. John Hutton Balfour (2nd term)
1849-1850 : Rev. Prof. John Fleming (2nd term)
1850-1851 : Prof. John Hutton Balfour (3rd term)
1851-1852 :  (1st term)
1852-1855 : Prof. John Hutton Balfour (4th term)
1855-1856 : Lt.-Col. 
1856-1857 : Rev. Prof. John Fleming (3rd term)
1857-1858 :  (2nd term)
1858-1859 : 
1859-1860 : Prof. George James Allman
1860-1861 : William H. Lowe
1861-1862 : 
1862-1863 : Prof.  (2nd term)
1863-1864 : Prof. John Hutton Balfour (5th term)
1864-1865 :  (1st term)
1865-1866 : Robert Kaye Greville (3rd term)
1866-1867 : 
1867-1868 : Charles Jenner
1868-1869 : , the "father of Indian forestry"
1869-1870 : 
1870-1871 : 
1871-1872 : Prof. Charles Wyville Thomson
1872-1873 : James McNab
1873-1877 : Sir Robert Christison, Bt.
1877-1879 : 
1879-1880 : William Gorrie
1880-1882 : Prof. Isaac Bayley Balfour (1st term)
1882-1884 : William Brack Boyd
1884-1887 : Prof.  (2nd term)
1887-1889 : 
1889-1891 : Robert Lindsay
1891-1893 : David Christison
1893-1895 : Prof. 
1895-1897 : 
1897-1899 : William Watson
1899-1901 : Rev. David Paul
1901-1902 : Col. Fred Bailey, R.E.
1902-1904 : Prof. 
1904-1906 : Prof. Isaac Bayley Balfour (2nd term)
1906-1908 : J. Rutherford Hill
1908-1910 : Thomas Bennet-Clark
1910-1912 : Albert William Borthwick
1912-1913 : Sir Archibald Buchan-Hepburn, Bt.
1913-1915 : R. Stewart MacDougall
1915-1917 : 
1917-1920 : James Whytock
1920-1922 : 
1922-1925 : Prof. William Wright Smith (1st term)
1925-1927 : Prof. 
1927-1929 : Col. John Sutherland
1929-1931 : J. Rutherford Hill
1931-1933 : William Young
1933-1935 : Malcolm Wilson
1935-1937 : Prof. Sir William Wright Smith (2nd term)
1937-1939 : Alexander Cowan 
1939-1942 :  
1942-1943 :  
1943-1945 :  
1945-1947 :  
1947-1950 : Elizabeth (Helen) May Knox 
1950-1951 : Prof. Sir William Wright Smith (3rd term)
1951-1953 :  
1953-1955 : William Burns 
1955-1957 :  
1957-1960 :  
1960-1962 : Anna M. Macleod 
1962-1964 : Prof. John Walton 
1964-1966 :  
1966-1968 : J. Grant Roger 
1968-1970 : Prof. Robert Brown 
1970-1972 :  
1972-1974 : Brian Lawrence Burtt
1974-1976 : W.W. Fletcher 
1976-1978 : A.F. Dyer 
1978-1980 : William W. Gauld 
1980-1982 : Prof. Robert MacGregor Martyn Crawford 
1982-1984 : Prof.  
1984-1986 : 
1986-1988 : Prof.  
1988-1990 : Philip Morgans Smith 

 Ботаническое общество Шотландии (1990-)

 1990—1992 Доктор Джеймс Х. Диксон
 1992—1994 Мисс Дж. Маскотт
 1994—1996 Доктор Квитон Чен
 1996—1998 Проф. Джон Проктор
 1998—2000 Проф. Элизабет Каттер
 2000—2002 Доктор Джордж Арджент
 2002—2004 : Мистер Филип Ласби
 2004—2006 Доктор Дуглас Малкольм
 2006—2008 Проф. Ричард Эбботт
 2008—2010 Доктор Кристофер Джеффри
 2010—2012 Доктор Барбара Самнер
 2012—2017 Проф. Джон Грейс
 2017—2019: доктор Брайан Баллинджер
 2019-настоящее время: доктор Джулия Уилсон

См. также 
 Флора Шотландии
 Королевское Каледонское Садоводческое Общество
 Шотландское природное наследие

Примечания

Ссылки 
 
 Группа в фейсбуке
 Ботаническое общество Шотландии
 Ботанические Научные Журналы

Организации, основанные в 1836 году
Ботанические общества
Ботаники Шотландии
1836 год в науке